Árpási Miklós (1945–2015) bányamérnök
 Árpási Miklós (1972–) atléta, futó